Тыково — название населённых пунктов:

Россия 
 Тыково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Тыково — деревня в Сусанинском районе Костромской области.